Met de Saoedische Staat kan worden bedoeld:
 De Eerste Saoedische Staat (1744-1818), het Emiraat Diriyah 
 De Tweede Saoedische Staat (1824-1891), het Emiraat Nadjd
 De Derde Saoedische Staat (1902-1921), het Emiraat Nadjd en Hasa
 De Vierde Saoedische Staat (1921-1926), het Sultanaat Nadjd
 De Vijfde Saoedische Staat (1926-1932), het Koninkrijk Nadjd en Hidjaz
 De Zesde Saoedische Staat (1932-heden), het huidige Saoedi-Arabië